Vaux, település Franciaországban, Oise megyében
Vaux, település Franciaországban, Moselle megyében
Vaux-Andigny, település Franciaországban, Aisne megyében
Vaux-en-Amiénois, település Franciaországban, Somme megyében
Vaux-sur-Somme, település Franciaországban, Somme megyében
Vaux-Marquenneville, település Franciaországban, Somme megyében